Сергей Юрченко:
 Юрченко, Сергей Анатольевич (род. 1957) — советский и украинский художник, педагог.
 Юрченко, Сергей Васильевич (род. 1962) — украинский и российский историк и политолог.
 Юрченко, Сергей Иванович (род. 1948) — российский государственный и политический деятель, депутат Государственной думы VI созыва.